Henri Joly (1839-1925) – filosofo e sociologo francese
 Henri Joly (1866-1945) – inventore francese
 Henri Joly (1927-1988) – filologo classico francese